John Paul Jones (1946) angol zenész, született: John Baldwin
 John Baldwin (1949) olimpiai bronzérmes amerikai ökölvívó
 John Baldwin (1973) amerikai műkorcsolyázó, olimpikon